NGC 3232 (другие обозначения — MCG 5-25-4, ZWG 154.8, PGC 30508) — пара взаимодействующих галактик, PGC 30508 и PGC 3080163, в созвездии Малого Льва. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1861 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3232
Малый Лев (созвездие)